Сити́я () — община в Греции, на востоке Крита. Входит в периферийную единицу Ласитион в периферии Крит. С 2011 года по программе Калликратиса к общине Сития присоединились общины Итанос и Лефки. Население общины  жителей по переписи 2011 года. Площадь 627,091 квадратного километра. Плотность 29,21 человека на квадратный километр. Административный центр — Сития. Димархом на местных выборах 2014 года избран Теодорос Патеракис ().

Административное деление 

Община (дим) Сития делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита